TBF kan avse:
 en akronym för TreBokstavsFörkortning. Se TLA.
 The Beat Fleet, kroatisk hiphop-grupp
 IATA:s flygplatskod för Tabiteuea, Kiribati